Josef Zeman (1906–1992) – austriacki sztangista, olimpijczyk
 Josef Zeman (1915–1999) – czechosłowacki piłkarz 
 Josef Zeman (1925–2003) – czechosłowacki zapaśnik, olimpijczyk

Zobacz też 
 Josef Zemann (ur. 1923) – austriacki geolog